Храмцо́в (Храмцо́ва) — фамилия. Известные носители:

Храмцов 
 Храмцов, Александр Иванович (1921—2004) — зуборезчик Уралмашзавода, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда.
 Храмцов, Алексей Владимирович (род. 1975) — украинский футболист.
 Храмцов, Андрей Георгиевич (род. 1936) — академик РАН.
 Храмцов, Виктор Михайлович (1934—2010) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Храмцов, Максим Сергеевич (род. 1998) — российский тхэквондист, олимпийский чемпион.
 
 Храмцов, Фёдор Степанович (1942—2014) — советский спортсмен, заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе.



См. также 
 Хромцов